Э́стберг — скандинавская фамилия. Известные носители:

 Эстберг, Ингвильд (род. 1990) — норвежская лыжница, олимпийская чемпионка и чемпионка мира.
 Эстберг, Мадс (род. 1987) — норвежский раллийный автогонщик. Многократный чемпион Норвегии по ралли.
 Эстберг, Микаэль (род. 1977) — шведский лыжник, победитель этапа Кубка мира.
 Эстберг, Рагнар (1864—1945) — шведский архитектор.
 Эстберг, Сесилия (род. 1991) — шведская хоккеистка.